Název Krásný Les ( Schönwald) má více obcí:
 Krásný Les (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Krásný Les (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
…nebo částí obcí:
 Krásný Les (Petrovice) – část obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem
 Krásný Les (zámek) – zámek v této vesnici

Související články 
 Schönwald

Externí odkazy